Weiße Villa steht für:

Weiße Villa (Bielefeld), Museum in Bielefeld
Weiße Villa (Klein-Glienicke)
Weiße Villa (Löwenberger Land), Wohnplatz der Gemeinde Löwenberger Land
Weiße Villa (Potsdam)
Weiße Villa (Wickede), Baudenkmal in Wickede

Siehe auch:
Weißes Haus
Weißes Schloss